Кислицына — женская форма русской фамилии .

 Носительницы фамилии 
 Кислицына, Анастасия Сергеевна (род. 2003) — российская футболистка.
 Кислицына, Анна Николаевна (род. 1967) —  белорусский литературный критик, литературовед, публицист.
 Кислицына, Ольга Анатольевна (род. 1972) — российский учёный-экономист, доктор экономических наук.
 Литературные персонажи
 Анастасия Поликарповна Кислицына — литературный персонаж повести Б. В. Бедного «Девчата» и одноимённого фильма. Двойные фамилии
 Гримм-Кислицына, Зея Петровна (1926—2010) — советская и российская актриса оперетты, педагог, народная артистка РСФСР.